Командный чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2019 года  проходил с 2 по 7 сентября в Тоскане, Италия одновременно с командным чемпионатом Европы среди мужчин в форматах классическая программа, блиц и рапид.

Состав команды — 2 спортсменки и 2 запасные. Соревнование проходило по круговой системе с контролем времени 1 час 20 минут + 1 минута на ход в классической программе, 15 минут + 10 секунд на ход в рапиде и 5 минут + 3 секунды на ход в блице.

Организаторы соревнований: EDC (Европейская конфедерация шашек) и FMJD (Всемирная федерация шашек).

Главный судья — Виллем Лююс.

Составы команд 

Украина — Виктория Мотричко, Ольга Балтажи

Беларусь — Ольга Федорович, Полина Петрусёва

Россия — Айгуль Идрисова, Елена Мильшина, Тамара Тансыккужина

Польша — Арлета Флисиковска, Марта Банковска

Эстония — Мерилий Ялг, Триину Ялг

Италия — Кинга Милановска, Елена Валентини, Сара Абилай

Основная программа

Результаты по доскам 

 в скобках указано количество сыгранных партий
 + выигрыш, = ничья, - проигрыш

Рапид

Результаты по доскам 

 в скобках указано количество сыгранных партий
 + выигрыш, = ничья, - проигрыш

Блиц

Результаты по доскам 

 в скобках указано количество сыгранных партий
 + выигрыш, = ничья, - проигрыш

Ссылки 

 Таблица основной программы
 Результаты основной программы по доскам 
 Таблица блица 
 Результаты блица по доскам 
 Таблица рапида 
 Результаты рапида по доскам 

Спорт в Италии в 2019 году
2019 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Тоскане
Шашки